Улму () — названия сёл в Молдавии:

 Улму — село в Яловенском районе.
 Улму (Ульма) — село в Рыбницком районе Приднестровья.